Süper Lig 2014/2015 (Spor Toto Süper Lig av sponsorskäl) var den 57:e säsongen av Süper Lig, den högsta fotbollsserien i Turkiet.

Fenerbahçe från Istanbul var regerande mästare. Galatasaray, även de från Istanbul, blev mästare med tre poängs marginal ner till tvåan Fenerbahçe. Fernandão från Brasilien blev bästa målgörare i ligan med 22 mål för Bursaspor. Totalt spelades det 306 matcher mellan 18 lag, som gjorde 873 mål.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Referenser

Externa länkar
Officiell hemsida

2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014 i Turkiet
2015 i Turkiet